Název Bohutín má více obcí:
 Bohutín (okres Šumperk) – obec v okrese Šumperk
 Bohutín (okres Příbram) – obec v okrese Příbram
 Bohutín (Lidmaň) – část obce Lidmaň v okrese Pelhřimov

Externí odkazy